Evil Star – nomi di due personaggi dei fumetti DC Comics
 Evil Star – album degli Wolf del 2004
 L'ultimo solstizio (Evil Star) – romanzo di Anthony Horowitz del 2006